Николай Костарев:
 Костарёв, Николай Анатольевич — городской староста Сочи.
 Костарев, Николай Григорьевич (1820—1880) — российский предприниматель, педагог и общественный деятель, городской голова Перми.
 Костарёв, Николай Константинович (1893—1941) — российский революционер, впоследствии советский поэт, прозаик, публицист.
 Костарев, Николай Сергеевич (1914—1983) — русский советский поэт.